Tellmann ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Herrmann Tellmann (1793–1851), deutscher Postbeamter sowie Bürgermeister von Bosau
 Otto Tellmann (1927–2013), rumänischer Handballspieler und -trainer
 Tessie Tellmann (* 1948), Schweizer Schauspielerin
 Ute Tellmann (* 1971), deutsche Soziologin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Thellmann
 Telmann
 Dellmann